Sophie de Brunswick-Lunebourg est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Sophie de Brunswick-Lunebourg (1358-1416), duchesse consort de Saxe-Lauenbourg, fille de Magnus II de Brunswick-Lunebourg et de Catherine d'Anhalt-Bernbourg, épouse d'Éric IV de Saxe-Lauenbourg ;
 Sophie de Brunswick-Lunebourg (1563-1639), margravine consort de Brandebourg-Ansbach et de Brandebourg-Kulmbach, fille de Guillaume de Brunswick-Lunebourg et de Dorothée de Danemark, épouse de Georges-Frédéric  de Brandebourg-Ansbach.